Ars Magna (łac. Wielka Sztuka) – tytuł kilku łacińskich dzieł naukowych i filozoficznych:

 Ars magna et ultima Rajmunda Lullusa – rozprawa filozoficzno-teologiczna z XIV w., pierwotnie zwana Ars generalis ultima, oraz nauka i machina opisane w tym dziele
 Artis Magnæ, Sive de Regulis Algebraicis Liber Unus Cardana (często w literaturze podawana pod tytułem Ars Magna) – rozprawa filozoficzno-matematyczna z XVI w.